Denumirea de Prisad se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Prisad, un sat în comuna Sozopol, regiunea Burgas;
 Prisad, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici.